

Ґоздово — гміна в Серпецькому повіті Мазовецького воєводства
 Ґоздово — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґоздово — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства